Servilia steht für:

 Servilia Caepionis, römische Patrizierin (~ 100 v. Chr.–nach 42 v. Chr.)
 Servilia (Oper), Oper von Nikolai Rimski-Korsakow (1902)